Проспект Энтузиа́стов — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Энтузиастов — проспект в Будённовске.
 Проспект Энтузиастов — проспект в Волгодонске.
 Проспект Энтузиастов — проспект в Курске.
 Проспект Энтузиастов — проспект во Пскове.
 Проспект Энтузиастов — проспект в Санкт-Петербурге.
 Проспект Энтузиастов — проспект в Саратове.
 Проспект Энтузиастов — проспект в Элисте.

Украина 
 Проспект Энтузиастов — проспект в Днепрорудном
 Проспект Энтузиастов — проспект в Припяти (зона отчуждения Чернобыльской АЭС).
 Проспект Энтузиастов — проспект в Славутиче.

См. также 
 Бульвар Энтузиастов
 Проезд Энтузиастов
 Улица Энтузиастов
 Шоссе Энтузиастов